Brygmann ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Brygmann (* 1960), dänischer Schauspieler
 Karoline Brygmann (* 1985), dänische Schauspielerin
 Lars Brygmann (* 1957), dänischer Schauspieler
 Martin Brygmann (* 1963), dänischer Komiker, Schauspieler, Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Brügmann
 Bryggman